

Cinema 
 Basta vincere (Blue Chips), un film del 1994 con Nick Nolte

Finanza 
 Blue chip, una categoria di azioni 
 Blue Chip, segmento della Borsa Italiana riservato alle Blue chip
 Blue Chip Stamps, società a cui era interessata la Berkshire Hathaway di Warren Buffett

Musica 
 Blue Chip, un album del 1989 degli Acoustic Alchemy

Sport 
 Blue chip, si riferisce agli atleti collegiali seguiti dalle squadre sportive professioniste

Pagine correlate
 Blue Chips